Григорій Ле́вченко:
 Левченко Григорій Андріанович — український мовознавець.
 Левченко Григорій Семенович — український хоровий диригент.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок